Збигнев Станислав Зыхович (; 29 апреля 1953 года, Мястко, ПНР — 6 января 2016 года, Щецин, Польша) — польский политик и деятель местного самоуправления, в 1998—2000 годах маршалек Западно-Поморского воеводства, сенатор IV и V каденций в 2000—2005 годах.

Биография 
В 1978 году закончил учёбу по специальности «экономика сельского хозяйства» в Щецинской сельскохозяйственной академии. Также закончил после-дипломное обучение по специальности «социология деревни и сельского хозяйства» в Главной сельскохозяйственной школе. Стажировку проходил в Гейдельбергском и Варшавском университетах. По окончании учёбы работал в Щецинской сельскохозяйственной академии, сначала как ассистент, а после защиты в 1982 году в Силезском университете доктората, стал адъюнктом отделения политологии. Руководил кафедрой социологии деревни и сельского хозяйства, также был адъюнктом кафедры хозяйственного управления и рынка. Опубликовал около 100 научных работ, в том числе и на немецком и английском языках.

В 1994—1998 годах был председателем сеймика самоуправления Щецинского воеводства, а также членом местного совета Щецина. С 6 ноября 1998 до 26 января 2000 года маршалек Западно-Поморского воеводства и депутат сеймика. Также входил в состав правления Еврорегиона Померания. С июля по декабрь 1999 года глава объединения маршалков польских воеводств. Также был главным редактором периодического издания «Обзор Самоуправления» (Przegląd Samorządowy). В марте 2000 года назначен советником президента Польши по вопросам местного самоуправления. В 1997 стал председателем правления Института регионального развития в Щецине.

Был членом Польской объединённой рабочей партии, Социал-демократии Республики Польша, Союза демократических левых сил.

25 июня 2000 года в первый раз стал сенатором Польши. Получил мандат на дополнительных выборах после возврата мандата Мариана Юрчика. В 2001 году был избран в сенат по списку СДЛС в щецинском округе. В сенате был главой комиссии по территориальному самоуправлению и государственной администрации. В 2005 году неудачно баллотировался на выборах в сенат.

Был женат на Мажене. Имел четверо детей — Петра, Монику и близнецов Павла и Марию. Награждён почётным знаком заслуг территориального самоуправления (2015).

Скончался 6 января 2016 года. 12 января был похоронен на Центральном щецинском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Biogram na stronie Senatu (V kadencja)

Члены Польской объединённой рабочей партии
Члены Союза демократических левых сил
Преподаватели Силезского университета
Похороненные на Центральном кладбище в Щецине